Courageous, qui signifie courageux en anglais, peut faire référence à :
 , le nom de 5 navires différents de la Royal Navy.
 la , une classe de croiseurs de bataille de la Royal Navy.
 la , une classe de porte-avions de la Royal Navy.
 Courageous, le nom du yacht defender lors de la Coupe de l'America de 1974
 Courageous, un vaisseau spatial dans Star Wars.
 Courageous, un film américain de 2011.

Voir aussi